

Brazylia 
 Ribeira (São Paulo) – miasto i gmina w Brazylii, w stanie São Paulo.
 Ribeira do Amparo – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Bahia. Znajduje się w mezoregionie Nordeste Baiano i mikroregionie Ribeira do Pombal.
 Ribeira do Pombal – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Bahia. Znajduje się w mezoregionie Nordeste Baiano i mikroregionie Ribeira do Pombal.

Hiszpania 
 Ribeira (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji A Coruña, w Galicji.
 Ribeira de Piquín – niewielka miejscowość w hiszpańskim regionie Galicja w prowincji Lugo.

Portugalia 
 Ribeira (Porto) – jedna z dzielnic miasta Porto, w Portugalii.
 Ribeira Brava (Madera) – miasto w Portugalii (Madera)
 Ribeira de Pena – miejscowość w Portugalii, leżąca w dystrykcie Vila Real, w regionie Północ w podregionie Tâmega.
 Ribeira Grande – miasto na Azorach (region autonomiczny Portugalii) i siedziba gminy o tej samej nazwie, zlokalizowanej na północnym wybrzeżu wyspy São Miguel.

Republika Zielonego Przylądka 
 Ribeira Brava (concelho) – jedno z dwudziestu dwóch concelhos w Republice Zielonego Przylądka. Położone jest na wyspie São Nicolau.
 Ribeira Grande (concelho) – jedno z dwudziestu dwóch concelhos w Republice Zielonego Przylądka.
 Ribeira Brava – miasto w Republice Zielonego Przylądka, leżące na wyspie São Nicolau.
 Ribeira Grande (Republika Zielonego Przylądka) – miasto w Republice Zielonego Przylądka, na wyspie Santo Antão.
 Mikroregion Ribeira do Pombal – mikroregion w brazylijskim stanie Bahia należący do mezoregionu Nordeste Baiano.